Семёнковское сельское поселение — сельское поселение в составе Вологодского района Вологодской области.
Центр — посёлок Семёнково, расположенный в 6 км от Вологды.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Семёнковский сельсовет.

По данным переписи 2010 года население — 5171 человек.

География 
Расположено в восточной части района. Граничит:
 на западе с Кубенским и Майским сельскими поселениями,
 на юге с городским округом Вологда,
 на востоке с Прилукским сельским поселением.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в Семёнковский сельсовет входили 43 населённых пункта.

19 мая 2003 года деревня Клочково была присоединена к посёлку Фетинино. С тех пор состав сельсовета не изменялся.

В состав сельского поселения входят 42 населённых пункта, в том числе
37 деревень,
4 посёлка,
1 село.

Упразднённые населённые пункты:

Примечания 

Муниципальные образования Вологодского района
Сельские поселения Вологодской области